Pițurcă ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Pițurcă (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Victor Pițurcă (* 1956), rumänischer Fußballspieler und -trainer